Аршак Теопатор Эвергет — тронное имя царя Парфии, правившего в начале I века до н. э.

Личное имя этого царя, называющего себя на монетах Аршаком Теопатором Эвергетом — ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΘΕΟΠΑΤΟΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ, неизвестно. Время его правления относится к так называемым  в истории Парфии, о которых почти нет упоминания в источниках. Он сменил на престоле Орода I около 80 года до н. э. Как отметил Р. Л. Манасерян со ссылкой на Д. Сэллвуда, Теопатор Эвергет совершил поход в восточные земли Ирана, в частности в Маргиану, распространив на них свою власть, на что указывают надписи на нумизматическом материале. А. Бивар приписал проведение этого мероприятия Готарзу I. При этом из Маргианы были вытеснены скифы-сакарауки, возведшие затем в ходе своего крупномасштабного вторжения в 77 году до н. э. на трон Парфии своего ставленника Санатрука. По мнению Д. Сэллвуда, в Парфии одновременно правили несколько царей, что свидетельствует о состоянии политической раздробленности.

На протяжении всего его правления чеканились серебряные монеты, на аверсе которых размещен бюст правителя с новым типом прически, скрывающей уши.

Литература 
 Исследования:
 Манасерян Р. Л. Международные отношения на Переднем Востоке в 80-70 годах до н. э. (Тигран II и войска с берегов Аракса) // Вестник Древней истории. 1992. № 1 (200). С. 158.
 Акопян П. А. Эволюция армяно-парфянских отношений при Тигране II Великом (87-56 гг. до н. э.) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015.
 Акопян П. А. Великая Армения и Парфия (87-56 гг. до н. э.): к характеристике взаимоотношений двух держав // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011.
 Sellwood D.  Parthians coins. The Cambridge History of Iran. The Political History of Iran under the Arsacids. The Cambridge History of Iran. V. 3(1). P. 286, 287.
 Bivar A. D. The Political History of Iran under the Arsacids. The Cambridge History of Iran. V. 3(1). P. 42.

Парфянские цари
Правители Азии I века до н. э.